Ianthocincla — род воробьиных птиц из семейства кустарницевых (Leiothrichidae).

Название 
Название рода образовано от  — «молодой волос» или «пух» и  — «дрозд».

Ареал 
Обитают в Китае, Индии, Непале, Бутане, Мьянме, Вьетнаме. Некоторые виды являются эндемиками Китая.

Таксономия 
Род восстановлен в 2018 году на основании филогенетического исследования семейства, выполненного Cibois и коллегами. К нему отнесли 8 видов, ранее включаемых в род кустарниц (Garrulax).

Классификация 
На декабрь 2020 года к роду относят 8 видов:

Примечания

Ссылки 
 Collar N. J. & Robson C. 2007. Family Timaliidae (Babblers) pp. 70—291 in; del Hoyo J., Elliott A. & Christie D. A. eds. Handbook of the Birds of the World, Vol. 12. Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions, Barcelona.

Кустарницевые
Роды птиц